Жеребин — русская фамилия.

Известные носители 
 Жеребин, Алексей Иосифович (род. 1950) — российский литературовед-германист, профессор РГПУ им. А. И. Герцена.
 Жеребин, Борис Николаевич (1907—2005) — директор Кузнецкого металлургического комбината (1957—1965), Герой Социалистического Труда (1958), профессор МИСиС.
 Жеребин, Дмитрий Сергеевич (1906—1982) — Герой Советского Союза (1945), гвардии генерал-полковник (1961).

 Жеребина, Татьяна Владимировна (род. 1939) — российский этнограф и религиовед.